Космонавтикой в Израиле занимаются две организации:
 государственное Израильское космическое агентство (ISA)
 и частная компания SpaceIL (её лунный зонд «Берешит» разбился при прилунении в апреле 2019 года).

История 
Первый полет израильского астронавта Илана Рамона закончился катастрофой — весь многонациональный экипаж шаттла Колумбия, в состав которого входил и Рамон, погиб 1 февраля 2003 года во время возвращения из космоса после успешно проведенной программы.
30 июля 2009 года израильские СМИ сообщили, что министр науки и технологии Израиля Даниэль Гершкович (Daniel Hershkovich) и генеральный директор Израильского космического агентства (ISA) Цви Каплан (Zvi Kaplan) достигли «принципиального соглашения» с неназванными «высокопоставленными представителями NASA» о возможности полета второго израильского астронавта «в ближайшем десятилетии»..
16 ноября 2020 года президент Израиля Реувен Ривлин объявил на специальной церемонии о полёте через год  второго израильского астронавта, на новом американском корабле «Крю Дрэгон», по соглашению с компанией Axiom Space (миссия Ax-1); ему предстоит выполнить «200-часовую программу исследований и экспериментов». Вторым астронавтом Израиля может стать бывший военный летчик Эйтан Стиббе (Eytan Stibbe), который был другом Илана Рамона, и его подчиненным по 117-й авиационной эскадрилье.

См. также 
 Министерство науки, технологии и космоса Израиля
 Институт космических исследований при Технионе
 , основана в 2006 г.
 , основан в 2007 г. и назван в честь Илана Рамона, первого астронавта Израиля.
 Промышленность Израиля

Примечания